C25, C-25 ou C.25 peut se référer à :

Domaine militaire 
 HMS C25, un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne du pancréas, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 2419, un amas globulaire dans la constellation du Lynx, notée C25 au catalogue de Caldwell.

Transports 
Automobiles
 Avions Voisin C25, une voiture du luxe du constructeur automobile français Avions Voisin ;
 Citroën C25, un véhicule utilitaire du constructeur automobile français Citroën.

Aviation 
 Caudron C.25, un gros avion de ligne trimoteur biplan de l’entre-deux-guerres ;
 Castel C-25 S, un planeur biplace « côte à côte » français des années 1940.

Autoroute
  Autoroute espagnole C-25, en Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres